Турецкая ривьера () — неофициальный термин для обозначения части морского побережья Турции с наиболее развитой курортной инфраструктурой. Как правило, в условные пределы ривьеры включают берега Средиземного и Эгейского морей на территории провинций Анталья и Мугла.

География 
Естественные границы ривьеры формируют Средиземное море на юге и Эгейское море на западе. Общая протяжённость береговой линии турецкой ривьеры — свыше 1000 км. 

Побережье окаймляет горный хребет Тавр. Имеются естественные сосновые леса, насаженные человеком оливковые и цитрусовые рощи, а также современные пальмовые и банановые плантации. Береговая линия изрезана, имеются пляжи, вершины горных хребтов заснежены, местами берега скалисты, местами имеются уединённые бухты и заливы. Количество солнечных дней в году — 300 и более.

Туризм 
Часть курортов региона обслуживает покупателей пакетных туров (Аланья, Кемер, Белек), другие специализируются на индивидуальных курортниках (Чиралы, Каш, Калкан, Дальян), третьи принимают тех и других (Бодрум, Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Анталья, Сиде). В 2011 году регион принял 13,6 млн иностранных туристов, что составило 43 % всего туристического потока Турции. Первые три места по количеству визитёров принадлежат (в порядке убывания) Германии, России и Великобритании.

На территории ривьеры расположены руины одного из Семи чудес света — Мавзолея в Галикарнасе, развалины десятков античных городов, включая Сиды, Аспендос, Термессос, Миру, Олимпос и Книд. Здесь находится родина Николая Угодника — Патара и место его служения в городе Демре, крупный археологический Музей Антальи и построенный госпитальерами замок Святого Петра. Природные достопримечательности включают остров Кекова, ущелье Саклыкент, открыточные пляжи Олюдениз, Капуташ и другие, «горящую гору» Янарташ, долины рек Дальян и Ксанф и места размножения редких черепах каретта.

Регион является центром турецкого дайвинга, параглайдинга, рафтинга и также известен 500-километровым пешим маршрутом «Ликийская тропа» и многодневными «Голубыми круизами» вдоль берега на традиционных османских гюлетах.

Сезон купания в средиземноморской части ривьеры продолжается с середины мая до конца октября, в эгейской части — с июня по сентябрь включительно.

Список курортов и важных городов ривьеры 

 Анталья
 Аланья
 Бельдиби
 Белек
 Бодрум
 Даламан
 Дальян
 Датча
 Дидим

 Фетхие
 Финике
 Калкан
 Каш
 Кемер
 Кушадасы
 Кёйджегиз
 Манавгат
 Мармарис
 Сиде

Основные курорты с запада на восток: Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Аланья.

См. также 
 Черноморское побережье России
 Южный берег Крыма
 Французская ривьера
 Египетская ривьера

Примечания

Ссылки 
 

География Турции
Средиземноморские курорты
Побережья
Туризм в Турции
Мугла (ил)
Анталья (ил)